Michigan City kan syfta på:

 Michigan City, Indiana
 Michigan City, North Dakota